Scandalul a izbucnit după ce Eduard Hellvig, directorul SRI, a luat decizia de a face public protocolul de colaborare dintre Ministerul Public și Serviciul Român de Informații, la cererea premierului și a ministrului Justiției, semnat în 2009 . Colaborarea dintre cele două instituții, privind combaterea corupției, a încetat în februarie 2016, după ce Curtea Constituțională a declarat un articol din Codul de procedură penală, care permitea SRI să facă interceptări în dosarele instrumentate de DNA, ca fiind neconstituțional .

Controverse 
Articolul 6 alin. (1) din protocol stipulează că procurorii sunt obligați să raporteze în mod operativ serviciului SRI modul în care au valorificat informațiile și sesizările primite de la acesta, în termen de 60 de zile . Astfel, în cazul unui dosar de corupție, procurorul trebuie să informeze SRI despre cum a utilizat informațiile primite de la serviciu. Prevederea menționată a fost criticată de unii , care au argumentat că aceasta implică raportarea procurorilor către Serviciul de Informații, ceea ce ar restricționa independența acestora în luarea deciziilor.

Note